Il Campionato del mondo di scacchi FIDE 1998 fu un match tra il campione in carica Anatolij Karpov e lo sfidante Viswanathan Anand, svoltosi tra il 2 e il 9 gennaio a Losanna, in seguito ad un torneo ad eliminazione diretta tenutosi a Groninga nel dicembre 1997. Karpov mantenne il titolo di Campione del Mondo FIDE, vincendo la sfida per 5-3 dopo gli spareggi a gioco rapido.

Formato 
A seguito della scissione del campionato mondiale operata da Garry Kasparov in polemica con la FIDE, questa procedette a tenere il proprio campionato mondiale, rivoluzionandone tuttavia il formato. Nel 1996, il campionato mondiale era stato un torneo ad eliminazione diretta, in cui per la prima volta il campione in carica non aveva avuto il privilegio di giocare un singolo match con uno sfidante, ma era stato posto in semifinale.

La FIDE organizzò nel 1998 un torneo ad eliminazione diretta tra un centinaio di giocatori, in cui ogni sfida era composta da due partite a tempo di riflessione lungo (4 nella finale dei candidati, 6 nel campionato), e in caso di pareggio vi sarebbero stati delle partite con tempo di riflessione più corto:
 prima due partite di gioco rapido con 25 minuti a disposizione di ogni giocatore;
 in caso di parità, due partite con 15 minuti a giocatore;
 in seguito, una o due partite con 4 minuti al Bianco e 5 al Nero, con 10 secondi aggiunti ad ogni mossa;
 come ultimo spareggio, una partita Armageddon, con 6 minuti al Bianco e 5 al Nero, con quest'ultimo vincitore in caso di patta.

Nelle speranze della FIDE, il campionato avrebbe dovuto sancire la riunificazione del titolo mondiale; era previsto che i due campioni del mondo (Kasparov e Karpov) entrassero in gioco direttamente alle semifinali. Kasparov rinunciò però a giocare con queste condizioni di gioco, e Karpov fu inserito direttamente nella finale del campionato del mondo.

Montepremi 

Questo campionato ha segnato una svolta nella storia degli scacchi per il ricchissimo montepremi in palio: ben 5 milioni di dollari.
In seguito alla mancata partecipazione di alcuni giocatori, si è ridotto in pratica a 4.621.000 dollari, suddivisi come segue:

 Al vincitore: 1.378.000 dollari
 Al perdente della finale: 768.000 dollari
 Al perdente della semifinale: 375.000 dollari
 Ai 2 perdenti dei quarti di finale: 192.000 dollari
 Ai 4 perdenti degli ottavi: 96.000 dollari
 Agli 8 perdenti dei sedicesimi: 48.000 dollari
 Ai 16 perdenti del 3º turno: 24.000 dollari
 Ai 30 perdenti del 2º turno: 12.000 dollari
 Ai 34 perdenti del 1º turno: 6.000 dollari

Il 20% dei premi doveva essere versato alla FIDE.

Torneo di qualificazione 
Il torneo di qualificazione si svolse a Groninga tra il 3 e il 30 dicembre 1997.

Partecipanti 
I partecipanti previsti erano, in ordine di punteggio Elo:

 Vladimir Kramnik () 2770
 Viswanathan Anand () 2765
 Anatolij Karpov () 2745
 Veselin Topalov () 2745
 Vasyl' Ivančuk () 2725
 Oleksandr Beljavs'kyj () 2710
 Aleksej Širov () 2700
 Boris Gelfand () 2695
 Michael Adams () 2680
 Valerij Salov () 2680
 Evgenij Bareev () 2670
 Kiril Georgiev () 2670
 Judit Polgár () 2670
 Matthew Sadler () 2665
 Vladimir Hakobyan () 2660
 Aleksej Aleksandrov () 2660
 Joël Lautier () 2660
 Nigel Short () 2660
 Pëtr Svidler () 2660
 Aleksandr Chalifman () 2655
 Loek van Wely () 2655
 Zurab Azmaiparashvili () 2650
 Sergej Rublëvskij () 2650
 Aleksej Ermolinskij () 2650
 Michail Krasenkov () 2645
 Lembit Oll () 2645
 Eduardas Rozentalis () 2645
 Ulf Andersson () 2640
 Oleksandr Černin () 2640
 Aleksej Dreev () 2640
 Rafayel Vahanyan () 2640
 Artur Jusupov () 2640
 Péter Lékó () 2635
 Vadim Milov () 2635
 Ivan Sokolov () 2635
 Vadim Zvjagincev () 2635
 Predrag Nikolić () 2630
 Jeroen Piket () 2630
 Yasser Seirawan () 2630
 Giorgy Giorgadze () 2625
 Julio Granda Zúñiga () 2625
 Jan Timman () 2625
 Zoltán Almási () 2615
 Boris Alterman () 2615
 Volodymyr Malanjuk () 2615
 Vladislav Tkačëv () 2615
 Utut Adianto () 2610
 Jaan Ehlvest () 2610
 Viktor Korčnoj () 2610
 Lajos Portisch () 2610
 Jóhann Hjartarson () 2605
 Zbyněk Hráček () 2605
 Friso Nijboer () 2605
 Curt Hansen () 2600
 Grigorij Kajdanov () 2600
 Iván Morović () 2600
 Gilberto Milos () 2590
 Aleksandr Morozevič () 2590
 Emil Sutovskij () 2590
 Sergej Tivjakov () 2590
 Viktor Bologan () 2585
 Miguel Illescas () 2585
 Vasilios Kotronias () 2585
 Alexander Nenashev () 2585
 Andrej Sokolov () 2585
 Joel Benjamin () 2580
 Boris Gul'ko () 2580
 Kevin Spraggett () 2575
 Vladimir Epišin () 2570
 Stephan Kindermann () 2570
 Konstjantyn Lerner () 2560
 Margeir Pétursson () 2555
 Paul van der Sterren () 2555
 Larry Christiansen () 2550
 Andrei Istrăţescu () 2550
 Roman Slobodjan () 2550
 Ašot Anastasyan () 2545
 Étienne Bacrot () 2545
 Bojan Kurajica () 2545
 Aleksandr Fominych () 2535
 Hichem Hamdouchi () 2535
 Peng Xiaomin () 2530
 Peter Wells () 2530
 Gilberto Hernández () 2525
 Thomas Luther () 2525
 John van der Wiel () 2525
 Wang Zili () 2520
 Dibyendu Barua () 2515
 Šarūnas Šulskis () 2510
 Igor' Glek () 2505
 Igor Miladinović () 2500
 MI Tal Shaked () 2500
 Niaz Murshed () 2490
 Gildardo García () 2480
 Vasilij Smyslov () 2480
 Helgi Grétarsson () 2475
 MI Esam Mohammed () 2460
 MI Hendrik Hoeksema () 2400
 MI Watu Kobese () 2315
 Aleksandr Umgaev () (senza titolo)

Garri Kasparov, Gata Kamskij e Zsuzsa Polgár rifiutarono l'invito a partecipare. Vladimir Kramnik rifiutò di partecipare contestando i privilegi di Karpov, mentre Esam Mohammed non si presentò; i giocatori partecipanti furono quindi 98.

Turni 1-4

Prima sezione

Seconda sezione

Terza sezione

Quarta sezione

Quinta sezione

Sesta sezione

Settima sezione

Ottava sezione

Turni finali

Campionato mondiale 
La finale del campionato mondiale fu giocata a Losanna a partire dal 3 gennaio, appena tre giorni dopo l'ultima partita giocata da Anand contro Adams. Questo causò alcune controversie, perché Karpov non aveva dovuto affaticarsi, come Anand, nel torneo precedente.

La finale fu giocata sulle 6 partite, ma finì pari. Si ricorse allora agli spareggi a tempo rapido, che favorirono Karpov, che li vinse entrambi.

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 

Scacchi nel 1998
 1998
Scacchi nei Paesi Bassi